Giovanni Renosto – ex ciclista su strada e pistard italiano
 Mario Renosto – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Paolo Renosto – compositore italiano